Niklas Johansson, och namn med snarlik stavning, kan syfta på:

 Niklas Johansson (handbollsspelare), född 1978 – svensk handbollsspelare som blev utsedd till Årets komet i elitserien 2001
 Nicklas Johansson, född 1984 – svensk ishockeyspelare i framför allt IF Björklöven
 Niklas Johansson (ishockeyspelare), född 1985 – svensk ishockeyspelare
 Niklas Johansson (statssekreterare) – statssekreterare åt Mikael Damberg 2016–2019 och utrikeshandelsminister Ann Linde 2019–2019